Té de huerta puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bidens aurea;
 el nombre común de la planta Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium; o
 el nombre común de la planta '''''Lithospermum officinale.